Das Internationaux Féminins de la Vienne 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Poitiers. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 25. bis 30. Oktober 2022 statt.

Einzel

Setzliste 

 JE = Junior Exempt

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Poitiers